Bahtic ist der Familienname folgender Personen:

 Edin Bahtić (* 1956), jugoslawischer Fußballspieler
 Edin Bahtic (* 1996), österreichischer Fußballspieler